Ко́гі в українській мові може стосуватися:

 Когі (Kogi) — штат у центральній Нігерії.

 Когі (Kogi, Kogui) — один з араукських чибча народів на північному сході Колумбії.